Primeira Batalha de Nördlingen — batalha de Nördlingen (1634), durante a Guerra dos Trinta Anos (1618–1648)
 Segunda Batalha de Nördlingen — batalha de Nördlingen (1645), durante a Guerra dos Trinta Anos (1618–1648)

Desambiguações de guerras e batalhas